Hermann von Winzenburg ist der Name folgender Personen:
* Hermann I. von Winzenburg (um 1083–1137/38), Graf von Formbach, Radelberg, Winzenburg und Reinhausen, Hochvogt des Klosters Corvey, Landgraf von Thüringen und Markgraf von Meißen
 Hermann II. von Winzenburg († 1152), Graf von Winzenburg